Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Новой слободе в Сущёве — православный храм в Тверском районе Москвы. Принадлежит к Иверскому благочинию Московской епархии Русской Православной церкви.

История 
Церковь была построена в 1694—1696 годах на окраине столицы, в Сущевской слободе, в 5 верстах от Кремля, в основном на средства московского купца Ивана Федоровича Викторова. В 1710 году северной стороны храма соорудили придел во имя Андрея Первозванного.

В 1812 году храм разграбили французы. В 1825 году стараниями Надежды Васильевны Шепелевой (племянницы светлейшего князя Потёмкина-Таврического), в имении которой находилась церковь, была построена новая колокольня и возведён резной позолоченный иконостас, обновлена церковная утварь. В 1831 году разобрали Андреевский придел, а на его месте возвели новый. К 1850 году с южной стороны храма симметрично пристроили придел в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

В XIX веке в храме служил протоиерей, профессор Владимир Левитский.

В 1902 году церковь перестроили по проекту С. Яковлева, повторное освещение было совершено в октябре-ноябре 1902 года благочинным протоиереем Н. Ф. Вознесенским. В следующем году на средства прихожан Н. Н. Королькова и М. И. Никифорова устроили еще два придела — во имя Святителя Феодосия Черниговского и во имя преподобного Серафима Саровского (освящён 19 июля 1903 года).

В 1935 году храм был ограблен советскими властями, а в 1935 году закрыт. Здание долго стояло пустым и почти не тронутым. В 1966 году в нём был размещён завод «Станкин», к храму сделаны пристройки, а главы снесены.

В 1992 году храм возвращён Русской православной церкви.

Духовенство 
 Протоиерей Владимир Ерёмин
 Иерей Максим Никитский
 Иерей Григорий Гниденко
 Чтец-диакон Дмитрий Тимошенков

Воскресная школа 
24 февраля 2018 года образована детская воскресная школа Тихвинского храма.

Престолы 
 Тихвинской иконы Божией Матери
 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
 Апостола Андрея Первозванного
 Святого Феодосия Черниговского
 Преподобного Серафима Саровского

Примечания

Литература 
 
 

Москва
Тихвинской
Москва
Москва
Храмы, заложенные в 1696 году
Храмы, построенные в 1710 году в России
Здания и сооружения Москвы, построенные в 1710-е годы
1710 год в Москве